Termin -{Z}- ima više značenja.
 Z (slovo latinice)
 Z (ćiriličko)
 Z-kutija insulinskog gena
 Z (vojni simbol)